John Grogan (ur. 1957) – amerykański dziennikarz i pisarz
 John Grogan (ur. 1961) – brytyjski polityk